Nella Royal Navy Classe Majestic può riferirsi a:
 Classe Majestic – Classe di corazzata policalibro della prima guerra mondiale
 Classe Majestic – Classe di portaerei della seconda guerra mondiale